Le Baup est une rivière de l'Ariège.

Personnalités 

 Élie Baup (1955-), entraîneur français de football ;
 Jean Baup (1880-1955), personnalité politique suisse ;
 Marie-Julie Baup (1979-), actrice française.